Sladeniaceae – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. W zależności od ujęcia rodzina uważana jest za takson monotypowy – z tylko jednym rodzajem Sladenia Kurz (1873) lub zalicza się tu dwa rodzaje – także Ficalhoa. Rodzaj Sladenia obejmuje dwa gatunki: S. celastrifolia rośnie w południowych Chinach oraz w północnej Tajlandii i Mjanmie. S. integrifolia jest endemitem chińskiej prowincji Junnan. Jedyny gatunek Ficalhoa rośnie w Afryce wschodniej. Lokalnie rośliny te używane są jako źródło surowca drzewnego.

Morfologia 
 Pokrój Niewielkie drzewa osiągające do 15 m wysokości.
 Liście Zimozielone, skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie lub drobno piłkowane, jajowate do podługowatych.
 Kwiaty Promieniste i obupłciowe, skupione w kwiatostanach wierzchotkowatych wyrastających w kątach liści. Trwałych działek kielicha jest 5, płatków korony jest 5. Są białe i połączone u nasady. Pręcików jest 10, czasem do 13 i wyróżniają się rozwidlonymi nitkami. Zalążnia jest pojedyncza, górna, powstaje z 3 owocolistków.
 Owoce Rozłupnie tkwiące w trwałym kielichu. W każdej z trzech rozłupek znajdują się dwa nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana wobec Pentaphylacaceae w obrębie rzędu wrzosowców. Badania molekularne wskazują na bliskie związki filogenetyczne z wschodnioafrykańskich rodzajem Ficalhoa, dotąd tradycyjnie włączanym na ogół do rodziny herbatowatych (Theaceae).

 Podział systematyczny

Rodzaj: Sladenia Kurz, J. Bot. 11: 194. Jul 1873
 Sladenia celastrifolia Kurz
 Sladenia integrifolia Y.M. Shui
Rodzaj: Ficalhoa Hiern, J. Bot. 36: 329. Sep 1898
 Ficalhoa laurifolia Hiern

Przypisy 

Wrzosowce